, nota in Italia anche come Shin Getter Robo Re:MODEL dal ridoppiaggio di Prime Video, è una serie anime di 13 episodi del 2004, pubblicata in forma di OAV e basata sui personaggi della serie di Getter Robot di Gō Nagai e Ken Ishikawa (in particolare su Getter Robot e Getter Robot G), della quale è un reboot. In Italia fu annunciata inizialmente da d/visual, rimanendo inedita; in seguito è stata editata da Yamato Video e per non confonderla con altre serie è stata distribuita col titolo di Shin Getter Robo Re:MODEL.  

Il 25 luglio 2022 è stata ridistribuita con un ridoppiaggio su Prime Video per opera di Yamato Video. La serie si colloca in un periodo della storia dei mecha al quale si attribuisce spesso la terminologia The Dark Age in seguito all'etica ambigua dei personaggi, la violenza, la presenza di scene gore e splatter e le teamatiche più adulte.

Doppiaggio

Episodi

Ryoma è qui 
Il professor Saotome ha costruito il Shin Getter Robot per svantare la minaccia degli Oni che vogliono conquistare la Terra. Per pilotare il Getter ha bisogno di un uomo dalle doti eccezionali e rimane impressionato dal coraggio e la aggressività di un ragazzo di nome Ryoma. Pur non avendo esperienza come pilota, Saotome lo vuole arruolare nel team del Getter. Ryoma è scettico ma una volta portato all'istituto di Saotome assiste ad un attacco di Oni dall'aspetto diverso e mostruoso. La base viene poi attaccata da un mostro meccanico che viene bloccato dal figlio di Saotome usando un proptotipo del Getter. Riesce nel tentativo ma muore per le ferite mentre si sta trasformando lui stesso in uno Oni in quanto è stato morso da uno di quei mostri. Di fronte a tale sacrificio e intuendo la minaccia, Ryoma accetta di diventare un pilota della versione definitiva del Getter Robot.

Hayato 
Per pilotare il shin getter robot ci vogliono tre piloti. Saotome individua come primo compagno di Ryoma il terrorista e assassino Hayato. Si tratta di un uomo senza scrupoli e ricercato e ciononostante è destinato a divenire il pilota del shin getter robot due. Sembra che per pilotare questo modello di Getter siano necessari individuo particolarmente sociopatici e questo pare dovuto alla presenza degli stessi raggi getter, responsabili di destabilizzare l'aspetto emotivo e etico di chi ne subisce l'influenza. Lo stesso Saotome sembra un ricercatore ormai disturbato a livello mentale, unico depositario dei segreti dei raggi getter e dei loro effetti collaterali.

Musashibo Benkei 
Il terzo pilota per il Getter viene individuato in un bonzo che fa parte di una confraternita buddista che si narra abbia combattuto gli Oni da secoli. Quando la sua comunità viene attaccata e distrutta dagli Oni, incliuso il suo priore Benkei decide di unirsi alla squadra Getter. Tra l'altro è in possesso di una spada che si dice che secoli prima è stata fondamentale nell'annientare la minaccia degli Oni. Rispetto a Ryoma e Hayato è un ragazzo più buono e sensibile, soffre di narcolessia. Nonostante tutto è un formidabile e coraggioso guerriero.

Tre animali a briglie sciolte 
Un gigantesco mostro sotterraneo attacca la base dei Getter ma la collaborazione e coraggio dei tre piloti del Getter riescono a sventare la minaccia. Da notare che Hayato è l'unico del team che il professor Saotome gli nasconde molte verità sulla natura dei raggi Getter e comincia ad indagare sulle ricerche di questa misteriosa energia. Intuisce che vi sono delle forze generate dai getter che arrivano ad influenzare e alterare la personalità di coloro che ne vengono a contatto.

Fuochi Fatui 
Ryoma è deciso a voler scoprire dove si nascondono e vivono gli Oni che stanno attaccando la nostra civiltà. Per perseguire tale obiettivo ne lascia fuggire uno sotto forma di mostro meccanico mentre questi sparisce in un vortice nel cielo. Il Shin Getter riesce a segurirlo prima che si chiuda il portale e si ritrova insieme ai suoi compagni a fare un salto temporale in quella che sembra essere il periodo Heian, vicino all'odierna Kyoto quando era la capitale del Regno. Qui esiste una sorta di città gemella che viene nominata come la capitale oscura del Regno degli Oni.

Il palazzo dei Demoni 
Dopo aver inseguito gli oni nella fenditura nel cielo, il Getter si ritrova trasportato indietro nel passaton nel periodo Hein dove pare vi sia nascosta la fortezza degli oni. Ad attanderli c'è un misterioso comonandante dal nome: Minamoto no Kairo il quale si trova a governare una oscura città fortezza che si trova vicino all'antica Kyoto. I tre piloti del Getter si sono ritrovati dispesersi e dopo essersi riuniti sono pronti a sferrare l'attacco al nemico.

Edizione italiana 
Viene curata dalla Yamato Video che però ne cambia il titolo in Shin Getter Robot Re:Model, non quello originale con cui non ha nessuna connessione cronostorica. Attualmente l'intera serie è disponibile su Prime Video (al 2022).

Voci correlate
Getter Robot
Mecha

Collegamenti esterni
 

Getter Robot